St. Martins – villaggio del Canada nel Nuovo Brunswick
St. Martins – comune degli Stati Uniti nel Missouri